Nazion Sur es un grupo malagueño de hip hop, formado por Rayka (Hablando en Plata), Second, Elphomega, Spanish Fly (Triple XXX), Mr Can (Roberto Cantero) y DJ Narko (Hablando en Plata).

Biografía 
Nazion Sur fue uno de los grupos pioneros del hip hop español de la década de los noventa y también unos de los primeros del ámbito malagueño. Este grupo se dividió y desapareció, aunque todos los componentes siguieron una carrera artística en solitario o formando nuevos grupos. Rayka y DJ Narko formaron junto a Capaz y Sicario el grupo Hablando en Plata. Spanish Fly se asoció junto al Gordo Master para crear triple XXX; aún más tarde se separarían y seguirían su carrera en solitario. Mr Can, dedicado al grafiti junto a Rayka, Sicario, MS1, Ratón, ASB y varios grafiteros de "la meca", siguió su rumbo hasta llegar a ser uno de los músicos del grupo de flamenco chill Chambao. Elphomega siguió su rumbo en solitario dentro del panorama nacional del rap y haciendo un sinfín de colaboraciones con Hablando en Plata Squad. Elphomega era el encargado de escribir las letras para los mcs del grupo.

Discografía 
 "La nazión en línea" (Maqueta)
 "Con 40 de fiebre" (Maqueta) (Independiente, 1994)
 "La semilla" (Maqueta) (Independiente, 1997)

Véase también 
 Hip hop en español
 Hablando en plata
 Elphomega
 Triple XXX

Referencias 

Grupos de rap de España
Hip hop de Andalucía
Grupos de música de los años 1990
Músicos de Málaga
Grupos de música de Andalucía